Рентгеновский лазер
 Разер, Дэн (род. 1931) — американский журналист